Eddie Johnson (coureur), een Amerikaans Formule 1-coureur
 Eddie Johnson (voetballer), een Amerikaans voetballer
 Eddie Johnson (pianist), een pianist